Vergunning of ontheffing, een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren
Dispensationalisme
Dispensatie (kerkelijk recht), een bijzondere vorm van ontheffing van bepaalde canonieke geboden of verboden
Dispensatie (periode), een periode in de geschiedenis volgens Protestants evangelisatie